Damesingleturneringen ved French Open 2009 er den 102. damesingleturnering ved French Open i tennis.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Øverste fjerdedel

Anden fjerdedel

Tredje fjerdedel

Nederste fjerdedel

Se også 
 French Open 2009 (herresingle)
 French Open 2009 (herredouble)
 French Open 2009 (damedouble)
 French Open 2009 (mixed double)

Kilder / eksterne henvisninger 
 French Open    

Damesingle 2009
2009
WTA Tour 2009